W 1973 roku odbyła się 19. edycja Pucharu Wysp Owczych. Brały w nim wówczas udział jedynie drużyny z pierwszej klasy rozgrywek na archipelagu. Finał zakończył się wynikiem, dającym zwycięstwo drużynie HB Tórshavn nad KÍ Klaksvík. Turniej miał trzy fazy:

 Runda wstępna
 Półfinały
 Finał

Uczestnicy 

W Pucharze Wysp Owczych wzięły udział drużyny z najwyższego poziomu rozgrywek na archipelagu.

Terminarz

Przebieg rozgrywek

Runda wstępna 
Do rundy kwalifikacyjnej mogły przystąpić wszystkie kluby grające w Meistaradeildin 1973. Rozegrano po jednym meczu, który rozstrzygnął, która z drużyn przechodzi do półfinałów.

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 20 maja 1973

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 31 maja 1973

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 15 lipca 1973

|}

Półfinały 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 16 września 1973

|}

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

1973 w piłce nożnej
Puchar Wysp Owczych w piłce nożnej
1973 w Danii